Boa Ventura —  município do estado da Paraíba, Brasil
Boa Ventura (São Vicente) —  freguesia no concelho de São Vicente (Madeira)
 Boa Ventura de São Roque —  município do estado do Paraná, Brasil
 Boa Ventura (distrito de Itaperuna) —  distrito do município de Itaperuna, estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Ver também
 Boaventura (desambiguação)
 Buenaventura (desambiguação)
 San Buenaventura (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos